Zene
 Heartless (Kanye West-dal), 2008-as kislemez az 808s & Heartbreak albumról
 Heartless (Pallbearer-album), 2017-es album
 Heartless (Heart-dal), 1976-os kislemez a Magazine albumról
 Heartless (The Weeknd-dal), 2019-es kislemez az After Hours albumról
 Heartless (Polo G-dal), kislemez a The Goat albumról
Filmek
 Heartless (sorozat), dán televíziós sorozat
 Heartless (film, 1995), olasz rövidfilm, Emanuele Crialese rendezésében
 Heartless (film, 1997), amerikai film, Mädchen Amick főszereplésével
 Heartless (film, 2014), indiai romantikus thriller